En anatomía humana, hueso navicular puede hacer referencia a:

 Hueso escafoides, escafoides, hueso escafoides del carpo, hueso escafoides de la mano, hueso navicular de la mano o hueso navicular del carpo (os scaphoideum, scaphoideum, os scaphoideum manus, os scaphoideum carpi, os naviculare manus u os naviculare carpi) en el carpo; denominado únicamente hueso escafoides (os scaphoideum) en la Terminología Anatómica, para evitar ambigüedades.
 Hueso navicular, navicular, hueso navicular del pie, hueso navicular del tarso, hueso escafoides del tarso o hueso escafoides del pie (os naviculare, os naviculare pedis, os naviculare tarsi, os scaphoideum pedis u os scaphoideum tarsi), en el tarso; denominado únicamente hueso navicular (os naviculare) en la Terminología Anatómica para evitar ambigüedades.